AT-7 steht für:
 AT-7 Saxhorn, die Nato-Bezeichnung der sowjetischen Panzerabwehrlenkwaffe 9K115 Metis
 Tirol (Bundesland), Bundesland in Österreich nach ISO 3166-2

AT7